Porto Bello kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porto Belo (ort), Santa Catarina,

Panama 

 Portobelo, stad, Colón, Porto Bello i pirathistorien, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Panamaförgreningar